Una coppia alla deriva (Overboard) – film del 1987 diretto da Garry Marshall
Overboard – film del 2018 diretto da Rob Greenberg